Штамхам може бити:

 Штамхам (Инголштат), општина у округу Ајхштет, у њемачкој покрајини Баварска.
 Штамхам (Ин), општина у округу Алтетинг, у њемачкој покрајини Баварска.